Francesco Ansidei – scacchista e insegnante italiano
 Marco Antonio Ansidei – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Reginaldo Ansidei – politico italiano